Obedišće je lahko:
 Obedišće Ježevsko (Hrvaška)
 Obedišće (Hrvaška)